Friedrich Pauer ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Pauer (Schriftsteller) (1802–1848), deutscher Eisenbahn-Fachmann und Schriftsteller
 Friedrich Pauer (Offizier) (1836–1911), deutscher Major, dessen Tagebuch sowie zahlreiche Zeichnungen aus der Zeit des deutsch-französischen Krieges 1870–1871 als Nachlass im Bundesarchiv zu finden sind
 Friedrich Pauer (Beamter) (Friedrich Gottlieb Matthias Pauer; 1750 oder 1766–1831), ungarischer Theologe und Königlich Hannoverscher Hofrat

Siehe auch
 Fritz Pauer